Batinjani je lahko:
 Batinjani, Pakrac (Hrvaška)
 Batinjani, Đulovac (Hrvaška)